Пљаша има више значења:

 Пљаша (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пљаша (Валча), насеље у округу Валча у Румунији